Monge (cràter), cràter d'impacte lunar a l'extrem sud-oest de la Mare Fecunditatis 
 Biografies:
 Chucho Monge (Morelia, Michoacán, 1910 - Mèxic DF, 1964), compositor mexicà 
 Enrique Sánchez-Monge y Parellada (Melilla, 1921 - Madrid, 2010), enginyer i acadèmic espanyol 
 Gaspard Monge, matemàtic francès
 José Luis Monge Recalde (Alhama de Aragón, 1934), advocat i polític espanyol, senador per Navarra 
 Luis Alberto Monge (Alajuela, 1925 - San José, 2016), President de la República de Costa Rica 

 Mercedes de la Merced Monge (Sòria, 1960 - Madrid, 2013), política espanyola del Partit Popular 
 Pere Monge (), patriarca monofisita d'Alexandria